Elbbach steht für:

 Elbbach (Kirnach), rechter Zufluss der Kirnach (zur Wertach) nach Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Elbbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn zwischen Limburg an der Lahn und dessen Ortsteil Staffel, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen, mit Oberlauf in Rheinland-Pfalz
 Elbbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg in Wissen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Elbach
 Ellbach